Automatisch (Tokio Hotel), een lied van Tokio Hotel uit 2009
 Automatisch (Flemming), een lied van Flemming uit 2022